Річ Посполита — власна назва.

Історія 
 Річ Посполита (або Річ Посполита Двох Народів) — союз двох держав: Королівства Польського (КП) і Великого Князівства Литовського і Руського (ВКЛ) 1569—1795 років.
 Друга Річ Посполита — польська алегорична назва Польської Республіки 1918—1939 років.
 Третя Річ Посполита — польська алегорична назва Польської національної держави, що існує з 1990 року.
 Річ Посполита Трьох Народів — проєкт польсько-литовсько-руської держави у 1658—1659 роках.
 Річ Посполита Українська, а також Малоруська — назви держави Війська Запорозького, вживані, зокрема, в «Слові на поховання Богдана Хмельницького» (1657).